il Barguzin è un fiume della Buriazia che sfocia nel lago Bajkal;
 i Monti del Barguzin sono una piccola catena montuosa sulle sponde del Bajkal;
 Ust'-Barguzin è un piccolo insediamento alle foci del fiume omonimo;
 la Riserva Naturale di Barguzin è un'ampia area protetta sulle sponde del Bajkal.